Сан-Джуліано — муніципалітет у Франції, у регіоні Корсика, департамент Верхня Корсика.
 Сан-Джуліано-дель-Санніо — муніципалітет в Італії, у регіоні Молізе, провінція Кампобассо.
 Сан-Джуліано-ді-Пулья — муніципалітет в Італії, у регіоні Молізе, провінція Кампобассо.
 Сан-Джуліано-Міланезе — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, метрополійне місто Мілан.
 Сан-Джуліано-Терме — муніципалітет в Італії, у регіоні Тоскана, провінція Піза.